Cathédrale de Vienne peut faire référence à plusieurs édifices religieux :

 la cathédrale Saint-Étienne de Vienne en Autriche ;

 la cathédrale Saint-Maurice de Vienne en France.